Заказонапан има више значења:

 Заказонапан (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Заказонапан (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Заказонапан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Заказонапан (Заказонапан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Заказонапан (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Заказонапан (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику